Magritte: Ehrenpreis (Magritte d'honneur)

Gewinner in der Kategorie Ehrenpreis (Magritte d'honneur)  seit der ersten Verleihung des nationalen belgischen Filmpreises. Ausgezeichnet werden Filmschaffende.

Preisträger 
2011
 André Delvaux, (1926-2002) belgischer Filmregisseur
(verliehen am 5. Februar 2011, Moderation: Helena Noguerra)
2012
 Nathalie Baye, französische Schauspielerin
(verliehen am 4. Februar 2012, Moderation:  Helena Noguerra)
2013
Costa-Gavras, griechisch-französischer Filmregisseur und Drehbuchautor
(verliehen am 2. Februar  2013,  Moderation:  Fabrizio Rongione)
2014
 Emir Kusturica, Filmregisseur und Musiker aus Bosnien mit serbischer und französischer Staatsbürgerschaft
(verliehen am 1. Februar  2014, Moderation: Fabrizio Rongione)
2015
 Pierre Richard, französischer Schauspieler und Komiker
(verliehen am 7. Februar  2015,  Moderation: Charlie Dupont)

Weblinks 
 Magritte Awards Website

Ehrenpreis
Erstverleihung 2011
Magritte Beste Filmmusik